UEFA Liga prvaka 2022./23. 68. je sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 31. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju sudjeluje 78 momčadi iz 53 nogometna saveza. Prošlogodišnji prvak bio je Real Madrid. 

Finale će se igrati na Olimpijskom stadionu Atatürk u Carigradu.

Momčadi u natjecanju 
U sezoni 2022./2023. ukupno sudjeluje 78 momčadi iz 53 od 55 UEFA-ina saveza (osim Lihtenštajna koji nema domaću ligu i Rusije zbog invazije na Ukrajinu). Broj predstavnika svake zemlje određen je rangom njenog nogometnog saveza koji se temelji na UEFA koeficijentima:

 Zemlje s rangom od 1 do 4 imaju 4 predstavnika
 Zemlje s rangom od 5 do 6 imaju 3 predstavnika
 Zemlje s rangom od 7 do 15 imaju 2 predstavnika (osim Rusije)
 Zemlje s rangom od 16 do 55 imaju 1 predstavnika (osim Lihtenštajna). Pobjednici UEFA Lige prvaka 2021./22. i UEFA Europske lige 2021./22. imaju osigurano mjesto za ovu sezoni UEFA Lige prvaka u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva.

Države sudionice 
Za ovu sezonu UEFA Lige prvaka, nogometnim savezima se dodjeljuje rang skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2021. godine za koji se uzima u obzir učinak njihovih klubova u europskim natjecanjima od 2016./17. do 2020./21.

Raspored momčadi 
Ovo je raspored momčadi za ovu sezonu UEFA Lige prvaka:

Momčadi

Kalendar natjecanja

Kvalifikacije

Predeliminacijsko kolo 
Ždrijeb za predeliminacijsko kolo održan je 7. lipnja. Polufinalne utakmice odigrane su 21. lipnja, a finalna 24. lipnja 2022. Sve tri utakmice odigrane su na Víkingsvölluru u Reykjavíku.

Prvo kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za prvo kvalifikacijsko kolo održan je 14. lipnja 2022. Prve utakmice odigrane su 5. i 6. srpnja, a uzvratne 12. i 13. srpnja 2022.

|-

|}

Drugo kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za drugo kvalifikacijsko kolo održan je 15. lipnja 2022. Prve utakmice odigrane su 19. i 20. srpnja, a uzvratne 26. i 27. srpnja 2022.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Treće kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za treće kvalifikacijsko kolo održan je 18. srpnja 2022. Prve utakmice igrane su 2. i 3. kolovoza, a uzvratne 9. kolovoza 2022.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Doigravanje 
Ždrijeb za doigravanje održan je 2. kolovoza 2022.  Prve utakmice igrane su 16. i 17. kolovoza, a uzvratne 23. i 24. kolovoza 2022.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Grupna faza 
Ždrijeb za grupnu fazu održan je 25. kolovoza 2022. u Carigradu. 32 momčadi podijeljene su u osam grupa po četiri momčadi. Momčadi iz istog nogometnog saveza ne mogu nastupati u istoj grupi.

Osvojivši UEFA Europsku ligu 2021./22., Eintracht Frankfurt prvi je put ostvario plasman u UEFA Ligu prvaka. Ovo je prva sezona u povijesti UEFA Lige prvaka u kojoj će se natjecati pet klubova iz Njemačke, prva od 1995./96. u kojoj se natječe nula klubova iz Turske te prva od 2007./08. u kojoj se natječu dva kluba iz Škotske.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala 
Ždrijeb za osminu finala održan je 7. studenoga 2022. u 12:00 po CET-u. Prve utakmice igrane su 14., 15., 21. i 22. veljače, a uzvratne utakmice 7., 8., 14. i 15. ožujka 2023.

|+
|-

|}

Četvrtfinale 
Ždrijeb za četvrtfinale održan je 17. ožujka 2023. u 12:00 po CET-u. Prve utakmice bit će igrane 11. i 12. travnja, a uzvratne utakmice 18. i 19. travnja 2023.

|+
|-

|}

Polufinale 
Ždrijeb za polufinale bit će održan 17. ožujka 2023. u 12:00 po CET-u, nakon ždrijeba za četvrtfinale. Prve utakmice bit će igrane 9. i 10. svibnja, a uzvratne utakmice 16. i 17. svibnja 2023.

Finale 

Finale će biti igrano 10. lipnja 2023. na Olimpijskom stadionu Atatürk u Carigradu. Ždrijeb za domaćina iz „administrativnih razloga” bit će održan 17. ožujka 2023., nakon ždrjebova za četvrtfinale i polufinale.

Statistike 
Statistike ne uključuju kvalifikacijska kola i doigravanja.

Strijelci

Asistenti 

Bilješke

Izvori

Vidi još 
 UEFA Europska liga 2022./23.
 UEFA Europska konferencijska liga 2022./23.
 UEFA Superkup 2023.

Vanjske poveznice 

 Službena web-stranica

2022-23